Las Carreras bezeichnet mehrere geographische Objekte: 

 Las Carreras (Chuquisaca), eine Ortschaft im Departamento Chuquisaca in Bolivien
 Las Carreras (La Paz), eine Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien